Reed Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Reed Island (Florida)
 Reed Island (Maine)
 Reed Island (North Carolina)
 Reed Island (Oregon)
 Reed Island (Pennsylvania)
 Reed Island (Washington)

Siehe auch:
 Reeds Island
 Reedy Island